Remedium (Mehrzahl: Remedia oder Remedien), deutsch „Mittel“, stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet:

 Im Allgemeinen: Ein Gegenmittel
 In der Medizin: Ein Heilmittel oder Arzneimittel
 Im Recht: Ein Rechtsmittel oder ein Rechtsbehelf
 Remedium (Numismatik), in der Numismatik die zulässige Abweichung vom festgelegten Gewicht und Edelmetallgehalt einer Münze

Siehe auch:
 Remedy